Willardia kan syfta på:

 Willardia (djur) – ett släkte svampdjur
 Willardia (växter) – ett släkte av växter